Święte ist der Name mehrerer polnischer Orte und eines Sees in Polen:

Orte:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Święte (Kramsk)
 Święte (Trzemeszno)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Święte (Radymno)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Święte (Koneck)
 Święte (Łasin) (Schwenten, Kreis Graudenz/Westpreußen)
 Święte (Świecie) (Schwenten, Kreis Schwetz/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Lebus: 
 Święte (Kolsko) (Schwenten, Kreis Grünberg/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Święte (Środa Śląska) (Bischdorf, Kreis Neumarkt/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Święte (Cewice) (Swantee, 1938–1945 Schwansee, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Święte (Stargard) (Schwendt, Kreis Saatzig/Pommern)

See:
 Jezioro Święte (Swantesee)

Siehe auch: 
 Kolonia Święte
 Święte Laski
 Święte Nowaki